Босой (Босо кӀуотар) — покинутый аул в Чеберлоевском районе Чеченской Республики.

География 
Аул расположен на правом берегу реки Шароаргун, к юго-востоку от районного центра Шаро-Аргун.

Ближайшие населённые пункты и развалины покинутых аулов: на севере — бывший аул Нежелой, на северо-западе — бывший аул Дургинаул, на северо-востоке — бывшие аулы Бакинаул, Чуреймохк и Батыйаул, на юго-западе — село Дай и бывший аул Циндой, на юго-востоке — село Нохчи-Келой и бывший аул Чубах-Кенерой.

История

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Чеберлоевского района